Harmothoe aequispina är en ringmaskart som först beskrevs av Langerhans 1884.  Harmothoe aequispina ingår i släktet Harmothoe och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
aequispina